Znaki (Signs) – amerykański film z 2002 roku, reż. M. Night Shyamalan
 Znaki – album muzyczny Macieja Balcara (2017)
  Znaki – polski serial telewizyjny

Zobacz też 
 Znak